Piscina – vasca artificiale riempita d'acqua
 Piscina – comune italiano in città metropolitana di Torino
 Piscina – elemento dell'urbanistica di Venezia
 La piscina – film del 1969